Central Park, New York-i park

 Amerikai Egyesült Államok
 Central Park (Atlanta)
 Central Park (Louisville)
 Central Park (San Mateo)
 Central Park (Washington), település
 Central Park (Wisconsin), település

 Ausztrália
 Central Park (Sydney)

 Egyesült Királyság
 Central Park (Chelmsford)
 Central Park (Peterborough)
 Central Park (Plymouth)
 Central Park (Scunthorpe)
 Central Park (Wallasey)

 Kanada
 Central Park (Burnaby)
 Central Park (park, Ottawa)
 Central Park (település, Ottawa)
 Central Park (Winnipeg)

Egyéb
 Central Park, bevásárlóközpont az USA Virginia államában
 Central Park, felhőkarcoló Ausztráliában
 Central Park, 1932-es film
 Central Park, 2017-es film
 Central Park, televíziós sorozat
 Central Park, egykori vidámpark az USA Pennsylvania államában